Creuse (rzeka) – rzeka we Francji
 Creuse (departament) we Francji w regionie Limousin
 Creuse (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Creuse (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia